Caver est le mot anglais pour désigner un spéléologue.

Caver est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1978), joueur américain de football américain
Vivian Caver (1928-2021), femme politique américaine de l'État de Washington

Voir aussi

Homonymie de patronyme